Elitserien i innebandy för damer 2002/2003 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 2002/2003. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Balrog IK blev svenska mästare efter finalvinst mot Södertälje IBK med 9-2 i finalen på Hovet.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 7: Nedflyttningskval.Lag 8: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Södertälje IBK –  Halmstad IBK 2–0 i matcher (12–3, 3–2 sd)
Örnsköldsviks SK – Boliden/Rönnskär IBK 2–1 i matcher (2–3 sd, 6–5 sd, 7–4)
Karlstad IBF – IBF Falun 1–2 i matcher (7–3, 2–5, 2–3)
Balrog IK – Rönnby IBK 2–1 i matcher (6–7 sd, 5–2, 9–3)

Semifinaler
Södertälje IBK – Örnsköldsviks SK 2–1 i matcher (4–0, 1–8, 3–2 sd)
Balrog IK – IBF Falun 2–1 i matcher (5–3, 2–6, 6–1)

Final
Stockholm, Hovet (4 757 åskådare), 18 april 2003: Södertälje IBK – Balrog IK 2–9

Balrog IK blev svenska mästare 2002/2003.

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2002
2002/2003
Innebandysäsongen 2002/2003